Флаг муниципального образования Зимити́цкое сельское поселение Волосовского муниципального района Ленинградской области Российской Федерации — опознавательно-правовой знак, служащий официальным символом муниципального образования.

Флаг утверждён 30 сентября 2009 года решением Совета депутатов муниципального образования Зимитицкое сельское поселение № 146 и внесён в Государственный геральдический регистр Российской Федерации с присвоением регистрационного номера 5645.

Описание 
«Флаг муниципального образования Зимитицкое сельское поселение Волосовского муниципального района Ленинградской области представляет собой прямоугольное полотнище с отношением ширины флага к длине — 2:3, воспроизводящее композицию герба муниципального образования Зимитицкое сельское поселение Волосовского муниципального района Ленинградской области в синем, жёлтом и белом цветах».

Геральдическое описание герба гласит: «В лазоревом (синем, голубом) поле золотая пчела; лазоревая остревидная конечность, завершённая вверху серебряным стропилом, обременённым тремя лазоревыми елями, обременена серебряным плугом».

Обоснование символики 
Золотая пчела — напоминание о родовом гербе Мелиссино, а также традиционный символ трудолюбия, олицетворение названия сельскохозяйственного предприятия ОАО «Труд». Петру Ивановичу Мелиссино ранее принадлежала усадьба в Чирковицах.

Серебряное стропило — напоминание о старинном промысле — добыче и обжиге извести в Голятицах. Известковый завод в Голятицах был построен в 80-х годах XIX века и принадлежал Фоме Алексеевичу Алексееву и Сергею Александровичу Иванову. Здесь же действовал принадлежавший им же лесопильный завод. В 1907 году завод сгорел, но судя по данным 1923 года он был вновь восстановлен.

Лазорево-серебряная гамма — напоминание о эстонцах-поселенцах, основателях современных Зимитиц. В 1930-е годы существовал Зимитицкий национальный эстонский сельсовет Молосковицкого (Волосовского) района Ленинградской области.

Основателями поселения Зимитицы, возникшего в Княжевской волости Петербургской губернии, в 37 верстах от Ямбурга у Нарвского шоссе, были эстонские крестьяне, купившие в 1884 году земли у помещика Блока. Имение представляло собой заболоченные земли, заросшие лесами.

На основании циркуляра президиума ВЦИК от 10 января 1930 года «О Выделении национальных меньшинств в особые административно-территориальные территории» был создан Зимитицкий национальный эстонский сельсовет Молосковицкого района Ленинградской области. Статус национальных получали такие сельские советы, в которых имелось (от общего числа населения) не менее 66 % национальных меньшинств какой-либо национальности. Решением Ленинградского Облисполкома «О ликвидации искусственно созданных сельских советов в некоторых районах Ленинградской области» от 14 апреля 1939 года, Зимитицкий национальный эстонский сельсовет Волосовского района был ликвидирован, а входившие в него населённые пункты перечислены в состав Ильешского сельсовета.

Синий цвет (лазурь) — символ красоты, любви, мира, возвышенных устремлений.

Жёлтый цвет (золото) — могущество, сила, постоянство, знатность, справедливость, верность.

Белый цвет (серебро) — чистота помыслов, искренность, правдивость, невинность, благородство, откровенность, непорочность, надежда.

Примечания 

Флаги с изображением пчелы
Флаги с изображением ели
Флаги с изображением плуга